Die Primera División 2020/21 (offiziell LaLiga Santander) war die 90. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 12. September 2020 mit der Partie der SD Eibar gegen Celta Vigo eröffnet und endete am 23. Mai 2021.

Saisonverlauf 
Das Spitzenquartett um Atlético, Real Madrid, Barça und den FC Sevilla konnte sich im Laufe der Saison immer weiter absetzen; nach 33 Spieltagen standen die Teams bereits als spanische Champions-League-Teilnehmer fest. Trotz der fortwährenden Verteidigung der Tabellenspitze seitens Atlético vom 9. bis zum 31. Spieltag sowie einer Rückgewinnung am 33. lagen zwischen den Konkurrenten bei noch vier ausstehenden Runden nur höchstens drei Zähler. Direkte Duelle gab es lediglich noch am 35. Spieltag zwischen Barcelona und Atlético sowie Real und Sevilla. Beide Partien endeten remis, wodurch selbst Sevilla, das sich mittlerweile sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter befand, noch Chancen auf den Titel hatte. Nach Niederlagen Barcelonas und Sevillas am vorletzten Spieltag lagen zwischen den beiden letzten Meisterschaftskandidaten Atlético und Real zwei Zähler zugunsten Atléticos. Beide Klubs aus der Hauptstadt gewannen ihre jeweils letzten Spiele, womit Atlético seinen ersten Landesmeistertitel seit sieben Jahren erringen konnte. Im Anschluss an die Spielzeit gewann der FC Villarreal die Europa League, woraufhin fünf spanische Mannschaften an der Champions-League-Gruppenphase teilnahmen.

Im Gegensatz zu anderen europäischen „Topligen“ stand nach 37 Spieltagen erst ein Absteiger aus der Primera División fest. Zwischen dem letzten Rang, den der bereits feststehende Absteiger SD Eibar belegte, sowie SD Huesca auf Platz 17 lagen lediglich drei Punkte. Am finalen Spieltag folgten Eibar der Aufsteiger Huesca sowie Real Valladolid in die Segunda División, nachdem der FC Elche als einziger der drei Konkurrenten sein Spiel gewann.

Teilnehmer 
In der Saison 2020/21 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torjägerlisten 
 Stand: Endstand

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste von La Liga.

Zarra-Trophäe 
Die Zarra-Trophäe wird jährlich für den besten spanischen Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Die Meistermannschaft von Atlético Madrid 

* Diego Costa (7/2), Thomas Partey (3/-) und Manu Sánchez (4/-) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks 
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21